Józef Kawecki, urzędnik w XVIII wieku
 Józef Kawecki (1887-1919), sportowiec